Гин (ГИН) — может означать:

Топоним 
 Гин — посёлок в департаменте Па-де-Кале во Франции.
 Гин — существовавшее в Средние века графство во Франции, Гин — титул правителей графства. См. также Список графов де Гин.
 Гин — упраздненный кантон во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Гин — река на Шри-Ланке.

Фамилия 
 Гин, Анатолий Александрович (род. 1958) — педагог, специалист по теории решения изобретательских задач, мастер ТРИЗ.
 Гин, Виктор Борисович (род. 1939) — советский и израильский поэт, автор текстов песен.
 Гин, Моисей Михайлович (1919—1984) — советский учёный-филолог, профессор, заслуженный деятель науки Карельской АССР.
 Гин Буа Шпата (1310—1399) — деспот Ангелокастрона и Лепанто, деспот Арты.
 Гин де Соуза, Эрико Винисиус (род. 1977) — бразильский футболист, нападающий.
 Гин, Эд (1906—1984) — один из самых известных убийц в истории США.

Имя 
 Гин Ичимару — персонаж манги и аниме «Блич».
 Стивен Гин Уолд (род. 1941) — американский блюзмен.
 Гин Акутагава — персонаж манги и аниме «Бродячие псы».

Другое 
 ГИН РАН — Геологический институт Российской Академии Наук.
 Гин — мера объёма жидкостей в древнем Израиле, шестая часть бата.

См. также 
 Гинн